Serón är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Almería och regionen Andalusien, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Serón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Serón är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Serón. Runt Serón är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är La Mojonera,  km sydost om Serón. Omgivningarna runt Serón är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i Andalusien